Барнард има више значења:
 Барнард (Канзас)
 Барнард (Мисури)